Кридмур има више значења:
 Кридмур (Тексас)
 Кридмур (Северна Каролина)